Павел Кондратьев: Кондратьев, Павел Евсеевич (1924—1984) — советский шахматист, тренер, юрист.
 Кондратьев, Павел Михайлович (1902—1985) — советский художник, график.